

Петропавловське сільське поселення — сільське поселення, Петропавловський район, Воронезька область
 Петропавловське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край